Советы по коммунальному развитию ( (аббревиатура: CDC); ; ) — сингапурская правительственная программа по распределению полномочий управляющих органов власти и общественных организаций на местах, которая служит «мостом» между правительством и общественностью. В ней участвуют добровольцы от широкой общественности, управляющие коммуной и программами социальной поддержки при помощи грантов, выделенных правительством. Работа ведётся на основании «Устава советов по коммунальному развитию» ().

Структура организации 
На текущий момент советы состоят из пяти региональных советов, называемых
 Совет по общинному развитию Центрального Сингапура
 Северо-Восточный Совет по общинному развитию
 Северо-Западный Совет по общинному развитию
 Юго-Восточный Совет по общинному развитию
 Юго-Западный Совет по общинному развитию

Границы муниципалитетов являют собой отражение текущего политического деления, каждый из них управляется четырьмя — шестью группами представителей избирательного округа и одномандатниками, деля население на примерно равные части. Каждый регион, управляется Советом, возглавляемым мэром и состоящим из 12 — 80 членов. Членов назначает председатель или зампред Народной ассоциации.

Финансирование 
Советы финансируются ежегодными вливаниями от правительства, в размере прямо пропорциональном числу жителей, проживающих в пределах юрисдикции каждого из них — 1 сингапурский доллар на человека. Они вправе проводить собственные программы по сборам, в которых на каждые 3 правительственных сингапурских доллара приходится один собранный. Гранды на основе долгосрочных соглашений финансируются в соотношении 4 правительственных на 1 пожертвованный сингапурский доллар. Кроме того, правительство оплачивает рабочие расходы советов, в том числе содержание офисов.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 

Административное деление Сингапура